Ouest è il nome di:
 Ouest – una provincia del Camerun
 Ouest – una provincia del Ruanda